Aardrijkskunde
 Jans, gemeente in de Franse departement Loire-Atlantique
 Neeltje Jans, werkeiland dat deel uitmaakt van de Oosterscheldekering in de Nederlandse provincie Zeeland
 Deltapark Neeltje Jans, themapark op het eiland Neeltje Jans
 Sint-Jans-Geest, dorp in de Belgische provincie Waals-Brabant
 Sint-Jans-Molenbeek, Belgische gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bedrijf
 Graanstokerij De Jans, graanstokerij in de Belgische stad Kortrijk

Bouwwerk
 Enne Jans Heerd, boerderij in de Nederlandse gemeente Het Hogeland

Fictief figuur
 Jans Tromp, stripfiguur uit de stripreeks Jan, Jans en de kinderen

Literatuur
 Jan, Jans en de kinderen, strip van de Nederlandse striptekenaar Jan Kruis

Muziek
 Koninklijke Fanfare de Ridder Jans Zonen Dadizele, fanfare in de Belgische plaats Dadizele

Onderscheiding
 Jans Cats Prijs, Nederlandse tweejaarlijkse waarderingsprijs

Personen met de achternaam Jans
 Anneke Jans Bogardus, Noors persoon uit de 17e eeuw
 Douwe Jans Bierma (1891-1950), Nederlands politicus
 Dries Jans (1927), Nederlands voetballer
 Edouard de Jans (1855-1919), Belgisch figuur- en portretschilder
 Egbert Jans van Leeuwarden (1608-1674), Nederlands klokkenmaker
 Geertgen tot Sint Jans (eind 15e eeuw), Nederlands kunstenaar
 Gerrit Jans Graswinckel (1542-1627), Nederlands bestuurder
 Hendrik Jans Westra (1766-1831), Nederlands burgemeester
 Henk Jans (1926-1997), Nederlands politicus
 Hylke Jans Kingma (1708-1782), Nederlands schipper, reder, fabrikant en koopman
 Jacobus Jans (1874-1963), Nederlands verzetsstrijder
 Jan Jans (1963), Nederlands architect
 Jan Jans (?), Nederlands politicus
 Klaas Jans Schiphorst (1778-1857), Nederlands burgemeester
 Klaudia Jans-Ignacik (1984), Pools tennisspeelster
 Laurent Jans (1992), Luxemburgs voetballer
 Lies Jans (1974), Belgisch Vlaamsgezind politica
 Lucretia Jans (ca. 1602-na 1641), Nederlands persoon uit de geschiedenis van de VOC
 Luuk Jans (1992), Nederlands e-sporter
 Paul Jans (1981), Nederlands voetballer
 Roelf Jans Giezen (1770-1844), Nederlands burgemeester en koopman
 Ron Jans (1958), Nederlands voetballer en trainer
 Roy Jans (1990), Belgisch wielrenner
 Tjark Jans Giezen (1776-1848), Nederlands burgemeester en koopman
 Tom Jans (1948-1984), Amerikaans zanger
 Trijn Jans (1607-1685), Nederlands persoon uit de 17e eeuw; echte naam Catrina Hoogsaet
 Uilke Jans Klaren (1852-1947), Nederlander activist
 Vera Jans (1978), Belgisch christendemocratisch politica
 Waalko Jans Dingemans sr. (1873-1925), Nederlands etser, graficus, schilder en tekenaar
 Wendy Jans (1983), Belgisch snooker- en poolspeelster